Mistrzostwa Ameryki U-20 w Piłce Ręcznej Kobiet 2012 – dziewiąte mistrzostwa Ameryki U-20 w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez PATHF mający na celu wyłonienie najlepszej złożonej z zawodniczek do lat dwudziestu żeńskiej reprezentacji narodowej w Ameryce. Odbył się w dniach 15–19 marca 2012 roku w Santo Domingo. Tytułu zdobytego w 2010 roku broniła reprezentacja Argentyny.

Mistrzostwa były jednocześnie eliminacjami do MŚ 2012 i rywalizowało w nich osiem drużyn podzielonych w pierwszej fazie na dwie czterozespołowe grupy. Triumf odniosły Brazylijki pokonując niespodziewane finalistki z Urugwaju, brąz zdobyły zaś Argentynki. Medaliści zawodów uzyskali awans na mistrzostwa świata.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2012
2012 w piłce ręcznej
2012 w Ameryce Północnej
Dominikana w XXI wieku
Piłka ręczna na Dominikanie
Santo Domingo